Mercedes-Benz CLK 500 - автомобілі, що вперше були представлені компанією Mercedes-Benz у 1997 році на автосалоні в Детройті. Друге покоління Mercedes-Benz CLK замінив Mercedes-Benz W208, який почав випускатися з 2002 року в кузові W209. Модель випускалася в двох кузовах: C 209 (купе) і A 209 (кабріолет).  Весною 2005 року в продаж увійшли нові поліпшені купе Mercedes CLK в кузові C 209 і кабріолет Mercedes CLK Cabriolet A 209.

Опис 
Mercedes-Benz CLK 500 має 5,0-літровий двигун V8, який забезпечує 460 Нм крутного моменту при 2700 об/хв, у той час, як пікова потужність 225 кВт при 5600 об/хв. Від нуля до сотні Mercedes-Benz CLK 500 розганяється за 5,2 с.

Безпека 
У 2008 році автомобілі Mercedes-Benz CLK-класу були протестовані компанією J.D.Power:

Огляд моделі

Примітки 

Автомобілі Mercedes-Benz
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х
Кабріолети
Купе